Gillard est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Françoise Gillard (1973-), actrice belge ;
 Jean-Pierre Gillard (1948-), poète et artiste lettriste français ;
 Julia Gillard (1961-), femme politique australienne ;
 Jules Gillard (1904-1983), coureur cycliste suisse ;
 Stuart Gillard (1950-), réalisateur, scénariste, acteur et producteur canadien ;
  (1878-1968), général de brigade français.

Politique

Voir aussi 
 Gilliard

Patronyme français